El Campionat Mundial de Ral·lis de 1986 fou guanyat per Juha Kankkunen, amb l'equip Peugeot.

Puntuació 

1986
Competicions esportives del 1986